«Девочка, хочешь сниматься в кино?» — художественный фильм режиссёра Адольфа Бергункера, вышедший на экраны в 1977 году.

Сюжет 

У ученицы третьего класса Инги (Марина Бугакова)  мать, работавшая врачом на «скорой помощи», погибла в автоаварии. Помощник режиссера Вика увидев Ингу на улице предложила ей снятся в кино, но к её удивлению Инга отказалась. Отец Инги приложил все усилия для того, чтобы привести Ингу на студию, думая что это отвлечет её от горя. В первый съемочный день Инге надо было сыграть прощание с уезжающей мамой на вокзале, ей правда не сразу , но удалось отыграть сцену и стать юной героиней  в фильме «Первое лето»....

В ролях 
 Марина Бугакова — Инга
 Николай Волков (мл.) — отец Инги, Василий Прокофьевич, врач
 Любовь Виролайнен — мама Инги, врач «скорой помощи»
 Валентин Гафт — режиссёр Павел
 Татьяна Кислярова — Виктория Сергеевна, помощник режиссёра по актёрам
 Валерий Кравченко — оператор
 Ада Роговцева — актриса Вера Фёдоровна, играющая в фильме роль матери Инги
 Любовь Соколова — мать Веры, бывшая партизанка-санитарка на войне
 Марина Трегубович — Лёлька, подружка Инги
 Наталья Четверикова — малярша
 Игорь Боголюбов — прохожий
 Игорь Ефимов — зритель
 Алексей Кожевников — администратор съёмочной группы
 Герман Колушкин — пациент
 Валентина Кособуцкая — костюмерша

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Адольф Бергункер
 Автор сценария: Юрий Яковлев
 Оператор: Олег Куховаренко
 Художник: Игорь Вускович

Награды 
 1978 — 11 Всесоюзный кинофестиваль (Ереван) по разделу фильмов для детей и юношества: приз жюри за исполнение главной роли — Марина Бугакова.

Факты 
Юрий Яковлев вспоминал как родился замысел этого фильма:

В 1970 году режиссёр А.Жебрюнас снимал по моему сценарию фильм «Красавица». Для съёмки фильма выбрали девочку, но она отказалась. Девочка всем очень понравилась, и её уговорили сниматься. В перерывах между работой я много беседовал с ней, её звали Инга — это так и осталось в фильме. Узнал её историю, и получилось так, что рассказанное ею стало основой моего фильма «Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Аналогичный сюжет использован в фильме «Пусть я умру, господи…»

Примечания

Ссылки 
 «Девочка, хочешь сниматься в кино?» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  academic.ru

Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Адольфа Бергункера
Фильмы по сценариям Юрия Яковлева
Фильмы СССР 1977 года
Фильмы-драмы СССР
Детские фильмы СССР
Экранизации произведений Юрия Яковлева